NVP est un sigle qui signifie :
 Nominal Velocity of Propagation : vitesse de propagation des électrons dans un câble, exprimée en pourcentage de la vitesse de la lumière. Couramment, cela varie entre 60 et 70 %.
 NVP Retreats, compagnie fictive dans le feuilleton Les Feux de l'amour.
En médecine, un code de nomenclature parmi les médicaments antirétroviraux désignant la Névirapine.
 name–value pair (paire nom-valeur) : une représentation de donnée informatique fondamentale
 Nivellement Ville de Paris : le système de mesure des altimétries propre à la Ville de Paris, dont les valeurs sont inférieures d'environ 33 cm à celles du système NGF (Nivellement Général de la France, ou IGN 69). Également dénommé NGVP ou nivellement Lallemand.